Schandossow ist der Familienname folgender Personen: